Škulj je lahko:
 Škulj, otoček v Jadranskem morju
 Škulj, priimek več znanih ljudi